Žár est un toponyme qui peut désigner :

Žár, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 , un quartier de la commune de Vacov, dans le district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie